Галина Андреевна Неродо (17 марта 1940 — 26 января 2018) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Биография 
Родилась в Донецке 17 марта 1940 года в семье ветеринарного врача.

Окончила лечебный факультет Ростовского медицинского института (1963) и ординатуру при кафедре акушерства и гинекологии РГМИ (1965).

В 1965—1968 участковый врач-гинеколог. Параллельно преподавала в Горно-Алтайском медицинском училище.

В 1968—1970 и с 1973 г. работала в Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте: врач-гинеколог, а затем младший научный сотрудник. В 1970—1973 гг. училась в очной аспирантуре, в 1976 г. защитила диссертацию на тему «Химиотерапия в комплексном лечении злокачественных опухолей яичников».

С 1975 по 1977 и с 1982 по 1983 г. по направлению Минздрава СССР работала в Алжире.

С 1990 г. зав. отделом клинической онкологии РНИОИ.

В 1995 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Химиотерапия в комплексном лечении злокачественных опухолей наружных половых органов у женщин», в следующем году присвоено ученое звание профессора.

В 2007 году избрана членом-корреспондентом РАМН. Член-корреспондент РАН (2013).

Заслуженный врач РСФСР (1991). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007).
Умерла 26 января 2018 года.

Ссылки 
 
 http://rostovnadonu.bezformata.ru/listnews/professor-galina-andreevna-nerodo/64429169/ 

Выпускники Ростовского медицинского университета
Доктора медицинских наук
Онкологи России